У́лица Москвина́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Москвина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Москвина — улица в Новосибирске.
 Улица Москвина — улица в Сочи.
 Улица Москвина — прежнее название Петровского переулка в Москве в 1946—1993  годах.

Украина 
 Улица Москвина — улица в Виннице.
 Улица Москвина — улица в Донецке.
 Улица Москвина — улица в Херсоне.

Казахстан 
 Улица Москвина — улица в Алма-Ате.
 Улица Москвина — прежнее название части проспекта Рыскулова в Алма-Ате.

Белоруссия 
 Улица Москвина — улица в Минске.